La città di Chlef, in Algeria
 La Provincia di Chlef, in Algeria
 Il fiume Chlef, in Algeria